Le Championnat de squash du British Open masculin 1953 est l'édition 1953 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 25 mars au 2 avril 1953. 

Hashim Khan remporte son  titre consécutif en battant Roy Wilson en finale. C'est la première apparition de son plus jeune frère Azam Khan dans le tournoi.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1953
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1953
Sport en mars 1953
Sport en avril 1953